Патрик Андреас Турессон (; 18 ноября 1987, Кристианстад, Швеция) — шведский хоккеист, нападающий. Игрок немецкого клуба «Кёльнер Хайе».

Карьера 
Андреас Турессон — воспитанник хоккейного клуба «Мальмё РедХоукс». Был задрафтован в 2007 году командой «Нэшвилл Предаторз». 31 декабря 2009 года забросил первую шайбу в НХЛ в ворота «Коламбуса».

2 июля 2011 года Турессон был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на Броди Дюпона. В сезоне 2011/12 выступал за фарм-клуб «Рейнджерс», «Коннектикут Уэйл».

18 мая 2012 года подписал однолетний контракт со шведским клубом «Брюнес».

14 июля 2014 года Турессон подписал контракт с хоккейным клубом «Сибирь». 15 сентября 2014 года забросил три шайбы в ворота «Барыса» (4:1). 24 октября контракт был расторгнут. Конец сезона провёл в «Северстали». 24 декабря 2014 года забросил 4 шайбы в матче «Северсталь» — «Динамо» Мск (5:2). В остальных 25 матчах за «Северсталь» забросил только три шайбы.

9 июня 2015 года Андреас Турресон вернулся в родной клуб. В сезоне 2017/18 вновь играл в КХЛ за клуб «Куньлунь Ред Стар», набрав 4 очка (1+3) в 29 матчах.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки КХЛ, забивавшие 4 и более голов в одной игре
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»